Айтхожин (), жіночий варіант Айтхожина () — прізвище казахського походження. Відомі носії:
 Айтхожин Мурат Абенович — казахський науковець

 Айтхожина Нагіма Абенівна — казахська науковиця